Видавництво «П’яний корабель» — українське мале незалежне видавництво, що спеціалізується на перекладній поезії та прозі.

Про видавництво 
Видавництво «П’яний корабель» засновано 3 липня 2015 року в Івано-Франківську Міреком Боднарем і Христиною Михайлюк.

Основним напрямом діяльності є видання перекладної поезії та прози.

За словами директора видавництва Христини Михайлюк, «П’яний корабель» — це нішевий книжковий проєкт, що не ставить собі за мету задовольнити потреби якомога ширшої аудиторії і, відповідно, не орієнтований на масовий продукт. Це видавництво, яке не йтиме за смаками загалу, а намагатиметься долучити загал до нових цінностей, розвинути і надати орієнтири для формування цих смаків і цінностей, видаючи унікальні за змістом, оформленням та якістю книжки, задумані й створені молодими українськими авторами, перекладачами, дизайнерами і художниками.

Видання 
 Рафал Воячек. Незакінчений хрестовий похід / переклад з польської Мірека Боднара. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2016. – 240 с.
 Джим Моррісон. Американська молитва / переклад з англійської Мірека Боднара. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2016. – 400 с.
 Ґеорґ Гайм. Злодій / переклад з німецької Ольги Свиріпи. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2017. – 80 с.
 Вацлав Граб’є. Блюз для божевільної дівчини / переклад з чеської Софії Челяк. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2018. – 144 с.
 Вільям Блейк. Пісні Невинності і Досвіду / переклад з англійської Леся Белея. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2019. – 160 с.
 Чарльз Буковскі. Капітан пішов на обід, корабель захопили матроси / переклад з англійської Христини Михайлюк. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2019. – 112 с.
 Ростислав Шпук. Модельний ряд. Хроніки. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2020. – 400 с.
 Данило Кіш. Мансарда. Сатирична поема / переклад з сербської Олени Дзюби-Погребняк. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2020. – 96 с.
 Чарльз Буковскі. Вірші останньої ночі на Землі / переклад з англійської Мірека Боднара. – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2022. – 768 с.

 Мірек Боднар. ...ще, ще, ще, не зупиняйся! / збірка віршів – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2022. – 304 с. 

 Данило Кіш. Псалом 44 – Івано-Франківськ: Видавництво «П’яний корабель», 2022.

Інтерв’ю 
 Від наміру до втілення: Джим Моррісон заговорить українською, «Дискурс», 04 червня 2015 р.
 Пропонувати альтернативу, орієнтуватися на власні відчуття, «Litcentr», 25 липня 2016 р. 
 Ідеалізм нам притаманний, і наразі він виправдовує себе, «Галицький кореспондент», № 38 (572), 22 вересня 2016 р. 
 Ми чесно орієнтуємося на меншість, на тих, кому цікаві трохи інші тексти, дещо відвертіші та жорсткіші, «Друг Читача», 09 лютого 2017 р. 
 ...вирішили заснувати свою платформу, де абсолютно все вирішуватимемо тільки ми, «Книгобачення», 30 квітня 2017 р.
 Хрестовий похід проти поганого смаку: інтерв’ю із засновниками видавництва «П’яний корабель», «Тиктор медіа», 10 листопада 2021 р.

Посилання 
 Сторінка видавництва у соціальній мережі Facebook 

Видавництва України